Babiakowa oder Babiakova ist der Familienname folgender Personen:
 Petra Babiaková (* 1977), slowakische Eishockeyspielerin 
 Ulrika Babiaková (1976–2002), slowakische Astronomin
 Zuzana Babiaková (* 1978), slowakische Eiskunstläuferin